La Fontenelle (Ille-et-Vilaine)
 La Fontenelle (Loir-et-Cher)